Владимир Кириллин: Кириллин, Владимир Алексеевич (1913—1999) — советский государственный и партийный деятель, учёный в области энергетики и теплофизики.
 Кириллин, Владимир Михайлович (род. 1951) — советский и российский филолог.